Кіт Карні (,  3 лютого 1970, Провіденс) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду США.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1988 року.

1988 року був обраний на драфті НХЛ під 76-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Чикаго Блекгокс», «Фінікс Койотс», «Анагайм Дакс», «Ванкувер Канакс» та «Міннесота Вайлд».

Загалом провів 1922 матчі в НХЛ, включаючи 904 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США, провів 4 гри в її складі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Берна»
Уродженці Провіденса
Спортсмени з Род-Айленду